I Comuni della Svizzera sono i seguenti; per ciascuno di essi è indicata la popolazione relativa al 2001.

Canton Appenzello Esterno

Canton Appenzello Interno
Ciascun ente è denominato ufficialmente come distretto (Bezirk) e non come comune.

Canton Argovia

Canton Basilea Campagna

Canton Basilea Città

Canton Berna

Canton Friburgo

Canton Ginevra

Canton Giura

Canton Glarona

Cantone dei Grigioni

Canton Lucerna

Canton Neuchâtel

Canton Nidvaldo

Canton Obvaldo

Canton San Gallo

Canton Sciaffusa

Canton Soletta

Canton Svitto

Canton Ticino

Canton Turgovia

Canton Uri

Canton Vallese

Canton Vaud

Canton Zugo

Canton Zurigo

Note 

 
S